Messac puede referirse a: 
 Messac, comuna francesa situada en Charente Marítimo.
 Messac, comuna francesa situada en Ille y Vilaine.